Историческая область — принятое в этнографии, истории, культурологии понятие для территории, исторически, как правило, составлявшей политическое единство и в силу этого ныне характеризующейся определёнными общими чертами в культуре, этнографии, языке, самосознании местного и окружающего населения.

Выделение исторических областей в разной степени характерно для различных стран и регионов. 
Например, в России не принято выделять исторические области, в некоторых же странах (особенно в Европе) исторические области закреплены официально, а иногда кладутся в основу современного административно-территориального деления (Грузия, Латвия, Испания, Италия, Германия).

Кроме того, на одной и той же территории могут наслаиваться исторические области разного исторического происхождения — сложившиеся в античное время, раннее средневековье, позднее средневековье.

Наиболее распространено выделение исторических областей на один уровень меньше страны (то есть таких, на которые делятся страны). Они могут объединяться в единицы более крупного уровня, соответствующие по размерам отдельным странам, но далеко не всегда совпадающие с современными государствами. Те, в свою очередь, объединяются в ещё более крупные регионы, часто уже не осознаваемые на бытовом уровне и выявляемые в ходе специальных исследований.

Деление мира на исторические регионы 
(на основе классификации по историко-культурным областям (ИКО))
   
Многие из перечисленных ниже областей пересекаются.

Европа 
 Северная Европа
 Скандинавия
 Финляндия
 Лапландия
 Карелия
 Прибалтика
 Ливония
 Латвия
 Видземе
 Земгале
 Латгале
 Селия
 Курземе
 Литва
 Дзукия
 Аукштайтия
 Жемайтия
 Сувалкия
 Малая Литва
 Западная, Центральная и Южная Европа
 Британские острова
 Англия, Коннахт, Ленстер, Манстер, Ольстер, Уэльс, Шотландия
 Германия
 Алемания, Бавария, Вестфалия, Саксония, Франкония, Швабия
 Бенилюкс (~ исторические Нидерланды)
 Галлия
 Франция
 Аквитания, Бретань, Бургундия, Иль-де-Франс, Лангедок, Лимузен, Лотарингия, Нормандия, Овернь, Пикардия, Прованс, Пуату, Шампань, Эльзас
 Пиренейский п-ов (Иберия)
 Испания
 Андалусия, Арагон, Астурия, Валенсия, Галисия, Кантабрия, Каталония, Ла-Манча, Леон, Мурсия, Наварра, Кастилья-ла-Вьеха, Кастилья-ла-Нуэва, Страна Басков, Эстремадура
 Португалия
 Италия
 Абруццо, Апулия, Базиликата, Валле-д’Аоста, Калабрия, Кампания, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Марке, Молизе, Пьемонт, Тоскана, Трентино — Альто-Адидже, Умбрия
 Альпийский регион
 Швейцария
 Австрия
 Польша
 Мазовия, Великая Польша, Малая Польша, Поморье
 Силезия
 Чехия
 Богемия, Моравия
 Словакия
 Венгрия
 Румыния
 Бессарабия, Валахия, Молдова, Трансильвания, Банат, Южная Буковина, Добруджа, Кришана, Марамуреш, Мунтения, Олтения
 Балканы
 Иллирия
 Фракия
 Греция
 Арголида
 Аркадия
 Аттика
 Ахайя
 Беотия
 Лаконика
 Македония
 Мессения
 Фессалия
 Фокида
 Фтиотида
 Элида
 Эпир
 Этолия
 Восточная Европа
 Русь
 Украина
 Дикое Поле
 Поднепровье
 Волынь
 Галиция
 Закарпатье
 Гуцульщина
Бойковщина 
Лемковщина
 Буковина
 Поднестровье
 Подолье
 Слобожанщина
 Бессарабия 
Буджак
 Крым (историческая область)
 Червонная Русь
 Россия
 Бьярмия
Поморье
Залесье
Новгородская земля
 Псковская республика
Сетумаа
 Принаровье
 Ингерманландия
 Ижорская земля
 Вотская земля
 Эстонская Ингерманландия
 Волго-Окское междуречье
Ополье (в том числе Переславское Ополье)
Юхотский край
Пошехонье
 Смоленщина
 Рязанщина
Мещёра
 Кавказ
Северный Кавказ (Предкавказье)
Кубань
 Поволжье (в том числе Прикамье)
 Нижнее Поволжье
 Прикамье
 Башкортостан
 Пермская земля
 Белоруссия
 Полесье
 Кривия
 Подляшье
 Дикое Поле (Южно-русские степи)
 Новороссия
 Приазовье

Азия 
(примерно по часовой стрелке)
 Северная Азия (~ Сибирь)
 Южная Сибирь
 Алтай
 Саяны
 Тува
 Бурятия
 Западная Сибирь
 Восточная Сибирь
 Таймыр
 Эвенкия
 Якутия
 Дальний Восток
 Колыма
 Чукотка
 Полуостров Камчатка
 Курилы
 Сахалин
 Приамурье
 Приморье
 Забайкалье
 Восточная Азия
 Китай собственно
 Маньчжурия
 Корея
 Япония
 Монголия
 Юго-восточная Азия
 Индокитай (прибрежную часть Вьетнама часто относят к Вост. Азии)
 Андаманские и Никобарские о-ва
 Нусантара (островная часть, включая Малаккский п-ов)
 Малакка (полуостров)
 Большие Зондские острова
 Филиппины
 Малые Зондские острова
 Южная Азия (~ Индостан)
 Шри-Ланка и Мальдивы
 Южный Индостан
 Декан
 Индо-Гангская равнина
 Гималаи
 Кашмир
 Юго-Западная Азия (= Передняя Азия = Западная Азия, часть Ближнего Востока)
 Малая Азия (Анатолия)
 Западная Армения
 Киликийская Армения
 Каппадокия
 Иония
 Кавказ
 Закавказье (->Европа)
 Восточная Армения
 Грузия
 Абхазия
 Арран

 Плодородный полумесяц
 Левант
 Месопотамия
 Аравия
 Неджд
 Хиджаз
 Южная Аравия
 Средний Восток
 Курдистан
 Северный Иран (~ Мидия)
 Фарс
 Хорасан
 Белуджистан
 Хазареджат
 Бактрия (= Афганский Туркестан)
 Гиндукуш
 Пуштунистан (иногда относят к Южной Азии)
 Центральная Азия (~ Туркестан + Тибет)
 Согдиана
 Бухара
 Кашкадарья
 Хорезм
 Бактрия
 Маргиана
 Чач
 Фергана
 Мавераннахр (~ Согдиана)
 Тохаристан
 Чаганиан
 Хутталян
 Гиссар
 Дарваз
 Каратегин
 Кокшетау
 Бадахшан
 Памир
 Семиречье
 Синьцзян (Восточный Туркестан)
 Тибет

Африка 
 Северная Африка
 Магриб
 Атлас
 Ливия
 Сахара
 Древний Египет
 Нубия и Нубийская пустыня
 Западная Африка и Судан (не путать с Республикой Судан)
 Западный Судан
 Атлантическая Западная Африка
 Гвинея
 Центральный Судан
 хаусаленд
 Канем-Борно
 Восточный Судан
 Дарфур
 Кордофан
 Северо-восточная Африка (Африканский рог)
 Эфиопия
 Сомали
 Центральная Африка
 Восточная Африка
 Южная Африка
 Мадагаскар и острова

Америка 
 Северная Америка
 Аляска
 Канадская Арктика
 Гренландия
 Большой Бассейн
 Великие Равнины
 Великие озёра
 Латинская Америка
 Мезоамерика
 южная Мексика
 Центральная Америка
 Вест-Индия
 Большие Антильские острова
 Малые Антильские острова
 Южная Америка
 Анды
 Альтиплано
 Араукания
 Льяносы
 Гвиана
 Амазония
 Восточная Бразилия (~ Бразильское плоскогорье)
 Гран-Чако
 Ла-Плата (Пампа)
 Пантанал
 Патагония

Австралия и Океания (~ Австралазия) 
 Австралия и Тасмания
 Новая Гвинея
 Меланезия
 Микронезия
 Полинезия

См. также 
 Историко-культурные области

Примечания

Литература 
 Андрианов Б. В. Историко-культурные области // Народы мира. Историко-этнографический справочник. М.: «Советская энциклопедия», 1988. Стр. 580—585.